Bernhardine steht für:
 FuG 120 „Bernhardine“, deutscher Hellschreiber zur Nutzung des Funkfeuers Bernhard (Funkfeuer)

Bernhardine oder Bernhardina ist der Name folgender Personen:
 Bernhardine, Gräfin zu Leiningen-Leiningen (1563–1628), geborene Bernhardine zur Lippe
 Elisabeth Bernhardine, Gräfin von Salm-Neuburg (1624–1666), geborene Elisabeth Bernhardine von Tübingen
 Maria Bernhardine, Gräfin von Limburg-Bronkhorst (1637–1713) ⚭ Moritz von Limburg-Styrum

Siehe auch:
 Bernhard (Vorname)
 Bernhardinerinnenkloster Collombey
 Bernhardinerinnen von Esquermes
 St. Anna (Vilnius) (offiziell St. Anne und Bernhardine)